Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Beauharnois”
 Pierwszy HMCS „Beauharnois” – fregata typu River. Przemianowana na HMCS „Prestonian” przed wejściem do służby. Używana w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Beauharnois” – korweta typu Flower. W służbie w czasie II wojny światowej.

Bibliografia 
 

Beauharnois